Lauchgraben ist ein Gewässername:

 Lauchgraben (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs (zur Steinach, zur Waldach) vor Altheim, Stadt Horb, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lauchgraben (Ludlensbach), linker Zufluss des Ludlensbachs (zur Würm, zur Nagold) auf dem Gemeindegebiet von Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lauchbach